Джон ле Стрейндж (; 1254 — 8 августа 1309) — английский аристократ, 1-й барон Стрейндж из Нокина с 1299 года. Участвовал в походах короля Эдуарда I.

Биография 
Джон ле Стрейндж принадлежал к старинной землевладельческой семье. Четыре поколения его предков сосредоточили в своих руках обширные земли в Шропшире, на границе с Уэльсом, и должности шерифа Шропшира и Стаффордшира. Джон-младший унаследовал семейные владения в 1277 году, после смерти отца. Он участвовал в войнах короля Эдуарда I в Уэльсе (1276—1287 годы), в Гаскони (1294 год), в Шотландии (1298 год). 26 сентября 1299 года Стрейндж был вызван в парламент как Иоанн ле Стрейндж, владетель Нокина (Johannes Lestrange, dominus de Knokin), и поэтому считается первым бароном Стрейнджем из Нокина. 18 января 1307 года Джон участвовал в коронации Эдуарда II.

Джон ле Стрейндж был женат дважды — на Элеаноре де Монт, дочери сэра Эвбула де Монта и Джоан де Богун, и на Мод де Дейвилл, дочери Роджера де Дейвилла. В первом браке родились двое сыновей и дочь. Старший сын, тоже Джон (1282—1311), стал 2-м бароном Стрейнджем из Нокина; второй, Хамо, получил земли в Норфолке. Дочь по имени Элизабет стала женой Гриффина ап Мадога из рода князей Поуиса; через неё Джон является прадедом Оуайна Глиндура. Предположительно третьим сыном Джона был Эвбул, барон Стрейндж.

Другая ветвь ле Стрейнджей, бароны Стрейндж из Блэкмера, являются потомками двоюродного брата Джона — Фулька.

</center>

Примечания

Литература 
 

Бароны Стрейндж из Нокина
Бароны Англии XIII века
Бароны Англии XIV века
Участники завоевания Уэльса
Персоналии:Первая война за независимость Шотландии
Политики XIII века